Гордан Гиричек (, род. 20 июня 1977 года) — хорватский профессиональный баскетболист, выступавший на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. За 18 лет профессиональной карьеры Гиричек успел поиграть в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Мемфис Гриззлис», «Орландо Мэджик», «Юта Джаз», «Филадельфия-76», «Финикс Санз», а также в ряде европейских чемпионатах.

Выступление в НБА

Мемфис Гриззлис 
Гиричек приехал в США в 2002 году. В своём дебютном матче за «Мемфис Гриззлис» он набрал 29 очков.

Орландо Мэджик 
В сезоне 2002/03 он был обменян вместе с Дрю Гуденом в «Орландо Мэджик» на Майка Миллера, Райана Хэмпфри и будущие выборы в первом и втором раунде на драфте. По итогам сезона он был выбран во вторую сборную новичков. В сезоне 2003/04 он был обменян в «Юту Джаз» на Дешона Стивенсона и право выбора во втором раунде на драфте.

Юта Джаз 
В «Джаз» Гиричек в основном выходил на замены и лишь изредка появлялся в стартовой пятерке. 26 декабря 2007 года он был обменян в «Филадельфию 76» на Кайла Корвера и выбор в первом раунде.

Филадельфия 76 
29 февраля 2008 года «Филадельфия 76» отказалась от него. Всего он провёл в клубе около двух месяцев и выходил на площадку в 12 играх.

Финикс Санз 
4 марта «Санз» подписали Гиричека на оставшуюся часть сезона.

Выступления за национальную сборную 
Гиричек выступал за национальную сборную Хорватии по баскетболу. Вместе с командой он участвовал в пяти чемпионатах Европы в 1997, 1999, 2001, 2003 и 2005 годах.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 NBA.com Profile 
 Euroleague.net Profile 
 Eurocupbasketball.com Profile 

Баскетболисты Хорватии
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки БК «Фенербахче»